Эвбул (; IV век до н. э.) — банкир из Вифинии, правитель Ассоса и Атарнея.

Биография 
В 70—60 годах IV века до н. э. многие правители западных областей державы Ахеменидов пытались обрести независимость от центрального правительства в ходе великого мятежа сатрапов. К восставшим присоединился и Эвбул, властвовавший в древнегреческих малоазийских городах Ассос и Атарней.

По повелению Артаксеркса II против Эвбула было направлено войско под предводительством Автофрадата, сатрапа Лидии и Ионии. Но Эвбул сумел успешно отразить это нападение. При этом поступил, согласно свидетельству Аристотеля, как истинный финансист: предложил персидскому военачальнику «поразмыслить, в течение какого времени он сможет взять это укрепление, и в соответствии с этим рассчитать связанные с осадой расходы и согласиться покинуть Атарней за меньшую сумму». После раздумий Автофрадат принял решение отказаться от осады города.

Рабом Эвбула был Гермий, получивший впоследствии от своего хозяина свободу и унаследовавший его власть. Диоген Лаэртский со ссылкой на Деметрия Магнесийского передает, что Эвбул был убит Гермием.

Литература 
 Первичные источники
 Аристотель. Политика. (II.IV.10)
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. (V.1)
 Страбон. География (XIII.57)

 Исследования
 Омстед А. История Персидской империи. — М., 2012.
 George M. Calhoun. The business life of Ancient Athens. — Chicago, 1926.

 В художественной литературе
 Упоминается в романе Анатолия Домбровского «Великий Стагирит»

Античные банкиры
Правители Азии IV века до н. э.
Заговорщики и мятежники державы Ахеменидов